Теоре́ма Гу́рвица — утверждение в комплексном анализе, которое описывает связь нулей голоморфной функции с нулями последовательности.

Используется в доказательстве важной теоремы Римана об отображении.

Утверждение теоремы 
Пусть последовательность функций , голоморфных в области , сходится в топологии  (то есть равномерно на компактах в ) к функции . Если точка  является нулем функции , то есть , то в любом круге  все функции , начиная с некоторой, также имеют нуль.

Доказательство 
По теореме Вейерштрасса предельная функция  голоморфна в . Поскольку достаточно доказать теорему лишь для достаточно малых кругов с центром , мы можем считать, что круг  принадлежит , а в  нет других нулей , кроме .

Положим , что больше нуля по построению. Из равномерной сходимости последовательности  на  вытекает, что начиная с некоторого номера выполняется оценка  для всех . Тогда по теореме Руше функция  имеет в  столько же нулей, сколько и , то есть по крайней мере один.

Литература 
 Hurwitz A. Ueber die Bedingungen, unter welchen eine Gleichung nur Würzeln mit negativen reellen Teilen besitzt. Math. Ann. , 46 (1895) pp. 273—284.
 Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ. Часть 1. Функции одного переменного. — М.: Наука. — С. 225.

Теоремы комплексного анализа